Lubuk Muda (Muara Kelingi), een plaats in Indonesië
Lubuk Muda (Siak Kecil), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing